Черче́сов () — осетинская фамилия.

 Черчесов, Алан Георгиевич (род. 1962) — российский писатель, прозаик.
 Черчесов, Георгий Ефимович (1934—1996) — советский писатель.
 Черчесов, Станислав Саламович (род. 1963) — советский и российский футболист, футбольный тренер.